Vered ist ein hebräischer Personenname, der sowohl als Familienname wie als weiblicher Vorname anzutreffen ist.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name Vered (ורד) kommt aus dem Modernen Hebräisch und bedeutet „Rose“.

Bekannte Namensträger

Vorname 
 Vered Borochovski (* 1984), israelische Schwimmerin
 Vered Shilony, israelische Komponistin
 Vered Tochterman (* 1970), israelische Schriftstellerin

Familienname 
 Idan Vered (* 1989), israelischer Fußballspieler
 Ilana Vered (* 1943), israelische Pianistin

Hebräischer Personenname
Weiblicher Vorname
Familienname